И́горь Шапова́лов:
 Шаповалов, Игорь Александрович (1932—2019) — советский государственный и политический деятель.
 Шаповалов, Игорь Алексеевич (1945—2020) — советский артист балета, балетмейстер, педагог, режиссёр, народный артист СССР.